Au revoir (frz. für Auf Wiedersehen) steht für:

Musik:
 Au revoir (Lied), Lied von Mark Forster und Sido
 Au Revoir Simone, US-amerikanische Musikgruppe

Film:
 Au revoir les enfants, Originaltitel von Auf Wiedersehen, Kinder, Spielfilm aus dem Jahr 1987
 Au Revoir Taipeh, Filmkomödie aus dem Jahr 2010